A 2012-es Wuxi Classic volt a 2012–2013-as sznúkerszezon első pontszerző versenye. A tornát június 25. és július 1. között rendezték a kínai Wuxiban. A korábbi évekhez képest 2012-ben először volt a torna pontszerző verseny, korábban csak meghívásos alapon működött.

A címvédő Mark Selby volt, azonban a negyeddöntőben kiesett a később döntős Stuart Bingham ellen.

A tornagyőztes Ricky Walden lett, aki a döntőben 10–4 arányban múlta felül Binghamet. Ez volt Walden második tornagyőzelme. A döntő során megszületett Bingham révén a nyolcvankilencedik hivatalos maximális break, amely Bingham pályafutása során a harmadik volt.

Pénzdíjazás

A torna összdíjazása négyszázezer angol font volt, ezenfelül ötezer járt az esetleges maximális breakért.

Győztes: £75 000
Döntő: £30 000
Elődöntő: £18 000
Negyeddöntő: £10 000
Nyolcaddöntő: £7 500
Legjobb 32: £6000
Legjobb 48: £2300
Legjobb 64: £1500

Legmagasabb break a selejtezőben: £200
Legmagasabb break a főtáblán: £2000
Maximális break a főtáblán: £5000
Összesen: £405 000

Szabadkártyás kör

A mérkőzéseket Wuxiban játszották június 25-én és 26-án.

Főtábla

Selejtező

A mérkőzéseket Sheffieldben, a World Snooker Academyn játszották. A Dominic Dale–Peter Lines mérkőzés negyedik frame-jében egy húszéves pontrekord dőlt meg. A frame 108–84-es Lines-győzelemmel zárult, az így szerzett 192 pont pedig a legtöbb egy frame alatt. Az előző rekord, 185 pont 1992-re datálódott.

Százas breakek

Selejtező

 136 Thepchaiya Un-Nooh
 136 Mark Joyce
 136 Dechawat Poomjaeng
 131 David Grace
 131 Passzakorn Szuvannavat
 130, 110 Joe Perry
 128, 102 Anthony Hamilton
 127 Ian Burns
 123, 105 Kurt Maflin
 123 Simon Bedford
 122, 108, 105 Luca Brecel
 118 Chen Zhe

 118 Fergal O'Brien
 112, 111 Liam Highfield
 112, 106, 100 Jimmy Robertson
 110, 105 Mark King
 110 Dave Harold
 107 Michael Holt
 107 Paul Davison
 104 Zhang Anda
 104 Liu Chuang
 103 Marco Fu
 100 Yu Delu
 100 Michael White

Főtábla

 147, 143, 134, 124, 110, 103, 100 Stuart Bingham
 137, 113, 108 Judd Trump
 129 Rod Lawler
 120, 101 Mark Selby
 115 Zhou Yuelong
 104, 102 Ricky Walden
 102 Ken Doherty
 101 Lu Ning

Jegyzetek

Wuxi
Kína sportélete